Naseer ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Naseer (* 1975), maledivischer Wirtschaftswissenschaftler
 Mukhthar Naseer (* 1979), maledivischer Fußballspieler